Джеймс Уоррен «Джим» ДеМинт (, , , Южная Каролина, США) — американский политик, сенатор от штата Южная Каролина с 2005 года, член Республиканской партии.

Биография 
ДеМинт окончил старшую школу Уэйда Хэмптона в Гринвилле в 1969 году. В 1973 году он получил степень бакалавра искусств в Университете Теннесси, в 1981 году — степень магистра делового администрирования в Клемсонском университете. Занимался бизнесом. С 3 января 1999 по 3 января 2005 года ДеМинт являлся членом Палаты представителей США от 4-го округа Южной Каролины. В 2004 году выиграл выборы в Сенат, в 2010 году был переизбран.

В декабре 2012 года ДеМинт, одно из самых заметных лиц Чайной партии в Сенате США, ушел в отставку, чтобы стать президентом Фонда Наследие (Heritage Foundation) консервативного аналитического центра.  

Дата окончания полномочий — 3 января 2017 года.

Исповедует пресвитерианство. По профессии — консультант по маркетингу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Джима Деминта 
 

Выпускники Клемсонского университета
Выпускники Университета Теннесси
Члены Республиканской партии США
Сенаторы от штата Южная Каролина
Члены Палаты представителей от штата Южная Каролина